Саниково — название населённых пунктов в России:

 Саниково — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Саниково — деревня в Удомельском районе Тверской области.